Polo Ralph Lauren is een merk van de Amerikaanse Polo Ralph Lauren Corporation. Het merk is opgericht door de Amerikaanse modeontwerper Ralph Lauren in 1967. Hij koos destijds voor de naam ‘Polo’ wegens de macht, stijl en intrige waarmee het woord altijd wordt geassocieerd.

Kledingmerk
Kleding in de Verenigde Staten